Leçons de ténèbres steht für:

 Leçons de ténèbres (manchmal auch Leçons des ténèbres), ein Genre der französischen Barockmusik

verschiedene Kompositionen:

 Leçons de ténèbres (François Couperin) von François Couperin
 Leçons de ténèbres (Claudin de Sermisy) von Claudin de Sermisy

siehe auch

Tenebrae-Responsorien (Begriffsklärung)